Андре́й Григо́рьевич Тартако́вский (27 апреля 1931, Москва — 25 сентября 1999) — советский и российский , источниковед. Крупнейший знаток русской мемуаристики XVIII—XIX веков. Доктор исторических наук. Брат историка Б. Г. Тартаковского.

Биография 
Окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (1955).
 
В 1956 году работал в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, в 1956—1958 годах — по договорам в издательствах и редакциях журналов, в 1958—1969 годах был научным сотрудником сектора по изучению Таиланда Института народов Азии АН СССР, с 1969 года — в Институте истории СССР Академии наук СССР (с 1992 года — Институт российской истории РАН).

В 1965 году в Институте истории СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук «Русская армейская публицистика Отечественной войны 1812 г.»

В 1983 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «1812 год и русская мемуаристика: опыт источниковедческого изучения» (специальность 07.00.09 —историография, источниковедение и методы исторического исследования).

Ответственный секретарь организационного комитета всесоюзных источниковедческих конференций (1972—1983), научный редактор библиографической серии «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» (1984—1989), член редколлегии ежегодника «Одиссей», организатор научных чтений памяти Н. Я. Эйдельмана, член учёных советов Государственного музея имени А. С. Пушкина и Государственной публичной исторической библиотеки, почётный член международного Наполеоновского общества.

Похоронен на Введенском кладбище вместе с родителями (23 уч.).

Семья 
 Отец — Григорий Яковлевич Тартаковский (1881—1963), врач-психиатр, заведующий психосоматическим отделением Боткинской больницы в Москве;
 Мать — Изабелла Абелевна Робинзон (1898—1989), вирусолог, доцент, заведующая лабораторией патогистологии Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР;
 Первая жена — Диляра Ибрагимовна Исмаил-Заде (1931—2009) — доктор исторических наук; работала научным сотрудником Государственного музея истории Азербайджана (1959—1965), Института истории Азербайджана АН Азербайджанской ССР (1968—1970), недолго — научным редактором издательства «Советская энциклопедия» и журнала «История СССР», а с 1970 г., в течение 38 лет, была сотрудником Института истории СССР (российской истории) (с 1989 г. — в должности ведущего научного сотрудника). Автор монографий «Граф И. И. Воронцов-Дашков. Наместник Кавказский» (М., 2005) и «И. И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор» (СПб., 2008), «Николай Михайлович. Император Александр I». М., 1999 и других. Сын от первого брака — Играр Андреевич Исмаил-Заде (рожд. 2.12.1961), кандидат медицинских наук;
 Вторая жена — Галина Давыдовна Тягай (1922—2006), востоковед, доктор исторических наук, первая женщина-кореевед с учёной степенью.

Труды

Автор монографий 
 Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 года. — М., 1967.
 Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: опыт источниковедческого изучения. — М., 1980.
 Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX вв: от рукописи к книге. — М.: Наука, 1991.
 Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай: легенды и быль 1812 года. — М.: Археографический центр, 1996.
 Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века: мемуары. — М.: Археографический центр, 1997.

Составитель, научный редактор или участник подготовки издания 
 Листовки Отечественной войны 1812 г. (М., 1962).
 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников (М., 1985, т. 1).
 1812 год…: Военные дневники / [Сост. и вступ. ст. А. Г. Тартаковский]. — М.: Советская Россия, 1990.

Мемуарист 
 Воспоминания об известном историке Н. Я. Эйдельмане содержит вступительная статья А. Г. Тартаковского к составленному им же сборнику: Эйдельман Н. Я. Из потаённой истории России XVIII—XIX вв. (М.: Высшая школа, 1993).

Примечания

Ссылки 
 История продолжается… (вступительная статья к книге Н. Я. Эйдельмана «Из потаённой истории России XVIII—XIX вв.»)

Родившиеся в 1931 году
Родившиеся 27 апреля
Родившиеся в Москве
Умершие 25 сентября
Умершие в 1999 году
Историки СССР
Архивисты СССР
Историки России
Доктора исторических наук
Выпускники исторического факультета МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Сотрудники Института российской истории РАН
Похороненные на Введенском кладбище
Сотрудники Российской государственной библиотеки